Димитар Зози (Битољ, 1952 — Скопље, 26. септембар 2010) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Биографија 
1976. завршава средњу музичку школу, одсек драмских глумаца, и 1977. године придружује се Драмском позоришту у Скопљу, где се истиче у његовим наступима за децу. Међу његовим најбољим достигнућима је била улога у монодрами „Дневник једног лудака“.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Македонски део пакла || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || /
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Големата соба ТВ филм || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Предавникот
|-
| 1977. || Пресуда || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Гиге
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1983. || Виновник Кратки филм || /
|-
| 1984. || Кратка средба ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1994-1995. || Бумбари ТВ-серија ||
|-
| 1997. || Калигула ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Големи и мали ТВ серија || Сосед И
|-
| 2006. || Тајната книга || Гуардиан
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Умрли 2010.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Битољчани